Karl Albrecht (1911–?) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Karl Albrecht (ur. 1920, zm. 2014) – niemiecki przedsiębiorca, współwłaściciel ALDI